O Tour Triangle , também conhecido como Projet Triangle ou simplesmente Triangle, é um arranha-céu a ser construído no Centro de Exposições de Paris, na França. Projetado pela agência suíça Herzog & de Meuron, terá o formato de uma pirâmide de vidro de 180 metros de altura com corpo trapezoidal largo de um lado e estreito do outro. Será o primeiro arranha-céu no centro de Paris desde a Tour Montparnasse de 1973.

Arranha-céus de Paris
Arranha-céus entre 150 e 199 metros
15.º arrondissement de Paris